Игнатово — деревня в Пировском районе Красноярского края в составе Кириковского сельсовета.

География 
Находится примерно в  10 километрах по прямой на восток от районного центра села Пировское.

Климат 
Климат резко континентальный. Самый теплый месяц — июль, со средней температурой +17,8 °С, с абсолютным максимумом +34,6 °С. Самый холодный месяц — январь: средняя температура составляет –20,1 °С, абсолютный минимум –52,5 °С.

История
Основана деревня в 1836 году. Альтернативные названия Игнатова и Михайло-Арохангельская. В 1926 году учтено было 402 жителя, преимущественно русских.  В советское время работал колхоз «Красный пахарь».

Население  
Постоянное население составляло 75 человек в 2002 году (81% русские),  70 в 2010.

Примечания 

Населённые пункты Пировского района